Richwood est un toponyme qui peut faire référence à :
 Richwood (Kentucky) ;
 Richwood (Louisiane) ;
 Richwood (Ohio) ;
 Richwood (Texas) ;
 Richwood (Virginie-Occidentale) ;
 Richwood (Wisconsin).

Homonymie de localités aux États-Unis